Нараевка — топоним на Украине:

 Нараевка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Нараевка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Нараевка — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Нараевка — село в Славутском районе Хмельницкой области.

Нараевка — река во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.